|-
|(33001)||1997 CU29|| align=right|6,6|| align=right|43,52|| align=right|0,039|| align=right|1,46|| align=right|288||CBW||6. februar 1997||Mauna Kea||D. C. Jewitt; J. X. Luu; C. Trujillo; J. Chen
|-
|(33002)||1997 DM|| align=right|14,5|| align=right|2,992|| align=right|0,122|| align=right|5,21|| align=right|5,175||MBA||17. februar 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(33003)||1997 EJ|| align=right|12,8|| align=right|3,010|| align=right|0,033|| align=right|10,00|| align=right|5,220||MBA||1. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33004)||1997 EP|| align=right|14,5|| align=right|3,128|| align=right|0,063|| align=right|11,30|| align=right|5,530||MBA||2. marec 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33005)||1997 EZ3|| align=right|14,4|| align=right|3,187|| align=right|0,093|| align=right|4,19|| align=right|5,688||MBA||2. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33006)||1997 EJ6|| align=right|13,3|| align=right|3,207|| align=right|0,138|| align=right|11,29|| align=right|5,743||MBA||6. marec 1997||Kleť||Klet
|-
|(33007)||1997 EX10|| align=right|14,3|| align=right|3,266|| align=right|0,010|| align=right|4,20|| align=right|5,903||MBA||7. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33008)||1997 EU17|| align=right|12,6|| align=right|3,252|| align=right|0,041|| align=right|13,50|| align=right|5,862||MBA||3. marec 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(33009)||1997 EM28|| align=right|16,0|| align=right|3,153|| align=right|0,125|| align=right|1,13|| align=right|5,598||MBA||7. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33010)||1997 EO30|| align=right|14,4|| align=right|2,359|| align=right|0,089|| align=right|7,07|| align=right|3,623||MBA||11. marec 1997||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(33011)||1997 EH36|| align=right|14,5|| align=right|2,680|| align=right|0,175|| align=right|13,74|| align=right|4,387||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33012)||1997 EJ55|| align=right|13,9|| align=right|3,191|| align=right|0,114|| align=right|1,62|| align=right|5,700||MBA||9. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33013)||1997 FZ|| align=right|14,2|| align=right|3,211|| align=right|0,097|| align=right|0,55|| align=right|5,753||MBA||28. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33014)||1997 FE4|| align=right|14,8|| align=right|3,132|| align=right|0,100|| align=right|2,47|| align=right|5,543||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33015)||1997 GF7|| align=right|16,3|| align=right|2,146|| align=right|0,191|| align=right|2,23|| align=right|3,143||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33016)||1997 GZ31|| align=right|14,3|| align=right|3,023|| align=right|0,292|| align=right|11,12|| align=right|5,255||MBA||13. april 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33017)||1997 GM41|| align=right|12,6|| align=right|3,164|| align=right|0,029|| align=right|10,01|| align=right|5,626||MBA||9. april 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33018)||1997 HT5|| align=right|14,0|| align=right|3,137|| align=right|0,162|| align=right|16,27|| align=right|5,554||MBA||28. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33019)||1997 ME3|| align=right|14,5|| align=right|2,181|| align=right|0,176|| align=right|1,41|| align=right|3,220||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33020)||1997 MG9|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,211|| align=right|1,54|| align=right|3,519||MBA||30. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33021)||1997 MV10|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,154|| align=right|3,09|| align=right|3,632||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33022)||1997 NN|| align=right|15,4|| align=right|2,188|| align=right|0,143|| align=right|4,53|| align=right|3,235||MBA||1. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33023)||1997 PJ3|| align=right|14,5|| align=right|2,713|| align=right|0,123|| align=right|12,73|| align=right|4,468||MBA||3. avgust 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33024)||1997 PD5|| align=right|15,2|| align=right|2,184|| align=right|0,033|| align=right|3,03|| align=right|3,226||MBA||11. avgust 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33025)||1997 PV5|| align=right|16,1|| align=right|2,186|| align=right|0,032|| align=right|3,72|| align=right|3,232||MBA||3. avgust 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33026)||1997 PD6|| align=right|15,6|| align=right|2,194|| align=right|0,196|| align=right|5,21|| align=right|3,248||MBA||5. avgust 1997||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33027)||1997 QE|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,230|| align=right|6,17|| align=right|3,498||MBA||23. avgust 1997||Castres||A. Klotz
|-
|(33028)||1997 QN|| align=right|14,6|| align=right|2,289|| align=right|0,102|| align=right|5,02|| align=right|3,463||MBA||24. avgust 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(33029)||1997 QV|| align=right|16,2|| align=right|2,321|| align=right|0,177|| align=right|10,53|| align=right|3,536||MBA||25. avgust 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(33030)||1997 QB2|| align=right|15,0|| align=right|2,420|| align=right|0,271|| align=right|7,99|| align=right|3,763||MBA||27. avgust 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(33031)||1997 RX|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,194|| align=right|1,78|| align=right|3,736||MBA||1. september 1997||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(33032)||1997 RQ8|| align=right|15,6|| align=right|2,537|| align=right|0,195|| align=right|1,82|| align=right|4,041||MBA||12. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33033)||1997 RA10|| align=right|15,1|| align=right|2,434|| align=right|0,146|| align=right|3,42|| align=right|3,797||MBA||12. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33034)||1997 RC11|| align=right|16,4|| align=right|2,284|| align=right|0,156|| align=right|4,13|| align=right|3,452||MBA||3. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(33035)||1997 SZ9|| align=right|14,8|| align=right|2,294|| align=right|0,146|| align=right|6,20|| align=right|3,475||MBA||27. september 1997||Sormano||M. Cavagna; A. Testa
|-
|(33036)||1997 ST10|| align=right|14,7|| align=right|2,313|| align=right|0,152|| align=right|6,66|| align=right|3,516||MBA||26. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33037)||1997 SB14|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,075|| align=right|3,76|| align=right|3,477||MBA||28. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33038)||1997 SP24|| align=right|16,0|| align=right|2,341|| align=right|0,116|| align=right|2,23|| align=right|3,581||MBA||30. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33039)||1997 SA25|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,196|| align=right|12,56|| align=right|4,080||MBA||30. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33040)||1997 SO25|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,097|| align=right|2,79|| align=right|3,341||MBA||28. september 1997||Ondřejov||M. Wolf
|-
|(33041)||1997 TG17|| align=right|14,1|| align=right|2,539|| align=right|0,222|| align=right|6,24|| align=right|4,045||MBA||6. oktober 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(33042)||1997 TU18|| align=right|15,0|| align=right|2,235|| align=right|0,193|| align=right|5,70|| align=right|3,342||MBA||6. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33043)||1997 TC23|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,235|| align=right|1,51|| align=right|3,603||MBA||6. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33044)||1997 UE|| align=right|15,7|| align=right|2,379|| align=right|0,091|| align=right|0,52|| align=right|3,668||MBA||20. oktober 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33045)||1997 UF1|| align=right|15,1|| align=right|2,321|| align=right|0,140|| align=right|4,33|| align=right|3,536||MBA||21. oktober 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(33046)||1997 UF2|| align=right|14,8|| align=right|2,285|| align=right|0,240|| align=right|4,93|| align=right|3,454||MBA||21. oktober 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(33047)||1997 UO3|| align=right|15,2|| align=right|2,358|| align=right|0,207|| align=right|7,08|| align=right|3,621||MBA||26. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33048)||1997 UX4|| align=right|15,1|| align=right|2,351|| align=right|0,190|| align=right|2,81|| align=right|3,604||MBA||20. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33049)||1997 UF5|| align=right|14,6|| align=right|2,302|| align=right|0,117|| align=right|6,39|| align=right|3,491||MBA||25. oktober 1997||Sormano||P. Sicoli; A. Testa
|-
|(33050)||1997 UR6|| align=right|16,4|| align=right|2,437|| align=right|0,136|| align=right|1,87|| align=right|3,804||MBA||23. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33051)||1997 UF7|| align=right|14,7|| align=right|2,327|| align=right|0,097|| align=right|7,32|| align=right|3,550||MBA||27. oktober 1997||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(33052)||1997 UA8|| align=right|15,0|| align=right|2,436|| align=right|0,157|| align=right|3,08|| align=right|3,801||MBA||29. oktober 1997||Kleť||Klet
|-
|(33053)||1997 UB12|| align=right|16,7|| align=right|2,293|| align=right|0,183|| align=right|0,30|| align=right|3,472||MBA||23. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33054)||1997 UU14|| align=right|15,6|| align=right|2,173|| align=right|0,212|| align=right|2,79|| align=right|3,203||MBA||26. oktober 1997||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(33055)||1997 UB15|| align=right|14,6|| align=right|2,377|| align=right|0,064|| align=right|1,58|| align=right|3,663||MBA||26. oktober 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|33056 Ogunimachi||1997 UG15|| align=right|14,7|| align=right|2,436|| align=right|0,163|| align=right|2,72|| align=right|3,802||MBA||29. oktober 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(33057)||1997 US17|| align=right|14,7|| align=right|2,313|| align=right|0,060|| align=right|5,19|| align=right|3,517||MBA||25. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|33058 Kovařík||1997 UP20|| align=right|16,3|| align=right|2,288|| align=right|0,102|| align=right|6,34|| align=right|3,459||MBA||22. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(33059)||1997 VS|| align=right|14,8|| align=right|2,376|| align=right|0,224|| align=right|3,41|| align=right|3,661||MBA||1. november 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(33060)||1997 VY|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,342|| align=right|2,98|| align=right|3,795||MBA||1. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33061)||1997 VA1|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,223|| align=right|1,65|| align=right|3,652||MBA||2. november 1997||Kleť||Klet
|-
|(33062)||1997 VT2|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,053|| align=right|3,44|| align=right|3,704||MBA||1. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33063)||1997 VB3|| align=right|14,4|| align=right|2,349|| align=right|0,199|| align=right|4,51|| align=right|3,599||MBA||6. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33064)||1997 VS3|| align=right|15,4|| align=right|2,370|| align=right|0,203|| align=right|3,46|| align=right|3,648||MBA||6. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33065)||1997 VQ5|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,164|| align=right|3,59|| align=right|3,672||MBA||8. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33066)||1997 VS6|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,009|| align=right|5,21|| align=right|3,592||MBA||3. november 1997||Stroncone||Stroncone
|-
|(33067)||1997 WJ|| align=right|14,6|| align=right|2,327|| align=right|0,176|| align=right|7,38|| align=right|3,549||MBA||18. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33068)||1997 WO1|| align=right|15,5|| align=right|2,418|| align=right|0,106|| align=right|1,31|| align=right|3,759||MBA||21. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33069)||1997 WQ2|| align=right|14,7|| align=right|2,363|| align=right|0,089|| align=right|6,70|| align=right|3,631||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33070)||1997 WY7|| align=right|14,3|| align=right|2,594|| align=right|0,134|| align=right|6,81|| align=right|4,177||MBA||23. november 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(33071)||1997 WJ12|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,069|| align=right|9,08|| align=right|4,568||MBA||22. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33072)||1997 WO12|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,192|| align=right|6,84|| align=right|3,484||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33073)||1997 WU16|| align=right|15,3|| align=right|2,381|| align=right|0,313|| align=right|9,79|| align=right|3,674||MBA||28. november 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(33074)||1997 WP21|| align=right|11,6|| align=right|3,180|| align=right|0,099|| align=right|17,97|| align=right|5,669||MBA||30. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33075)||1997 WV22|| align=right|14,1|| align=right|2,609|| align=right|0,276|| align=right|11,72|| align=right|4,214||MBA||22. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33076)||1997 WM24|| align=right|14,7|| align=right|2,277|| align=right|0,174|| align=right|6,19|| align=right|3,435||MBA||28. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33077)||1997 WG25|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,165|| align=right|0,52|| align=right|3,689||MBA||28. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33078)||1997 WN35|| align=right|15,1|| align=right|2,361|| align=right|0,101|| align=right|6,99|| align=right|3,628||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33079)||1997 WB39|| align=right|14,6|| align=right|2,335|| align=right|0,164|| align=right|5,39|| align=right|3,567||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33080)||1997 WF39|| align=right|14,3|| align=right|2,369|| align=right|0,179|| align=right|4,36|| align=right|3,646||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33081)||1997 WR41|| align=right|15,7|| align=right|2,432|| align=right|0,194|| align=right|1,66|| align=right|3,793||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33082)||1997 WF43|| align=right|14,4|| align=right|2,305|| align=right|0,079|| align=right|6,99|| align=right|3,498||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33083)||1997 WN47|| align=right|16,2|| align=right|2,367|| align=right|0,156|| align=right|1,70|| align=right|3,641||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33084)||1997 WX49|| align=right|14,4|| align=right|2,265|| align=right|0,140|| align=right|5,18|| align=right|3,407||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33085)||1997 WN56|| align=right|16,1|| align=right|2,441|| align=right|0,229|| align=right|3,46|| align=right|3,812||MBA||21. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33086)||1997 XS|| align=right|14,6|| align=right|2,547|| align=right|0,123|| align=right|3,55|| align=right|4,064||MBA||3. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33087)||1997 XX|| align=right|13,5|| align=right|2,315|| align=right|0,105|| align=right|12,21|| align=right|3,522||MBA||3. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33088)||1997 XX9|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,088|| align=right|7,14|| align=right|3,783||MBA||3. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(33089)||1997 XK11|| align=right|14,9|| align=right|2,452|| align=right|0,125|| align=right|7,27|| align=right|3,838||MBA||15. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33090)||1997 XT11|| align=right|13,9|| align=right|2,639|| align=right|0,060|| align=right|16,17|| align=right|4,285||MBA||13. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33091)||1997 XO12|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,086|| align=right|5,82|| align=right|3,600||MBA||4. december 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33092)||1997 YR1|| align=right|14,0|| align=right|2,553|| align=right|0,217|| align=right|11,97|| align=right|4,079||MBA||20. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33093)||1997 YF3|| align=right|13,9|| align=right|2,439|| align=right|0,144|| align=right|1,53|| align=right|3,809||MBA||24. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33094)||1997 YG5|| align=right|14,5|| align=right|2,416|| align=right|0,162|| align=right|5,03|| align=right|3,754||MBA||23. december 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(33095)||1997 YM5|| align=right|14,8|| align=right|2,629|| align=right|0,071|| align=right|1,12|| align=right|4,263||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33096)||1997 YS6|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,156|| align=right|6,63|| align=right|3,783||MBA||25. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(33097)||1997 YB7|| align=right|15,1|| align=right|2,306|| align=right|0,146|| align=right|9,93|| align=right|3,501||MBA||25. december 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(33098)||1997 YG7|| align=right|14,8|| align=right|2,681|| align=right|0,114|| align=right|13,01|| align=right|4,390||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33099)||1997 YN8|| align=right|14,4|| align=right|2,250|| align=right|0,159|| align=right|2,78|| align=right|3,374||MBA||27. december 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|33100 Udine||1997 YK9|| align=right|15,3|| align=right|2,330|| align=right|0,064|| align=right|6,83|| align=right|3,557||MBA||28. december 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(33101)||1997 YN10|| align=right|14,1|| align=right|2,565|| align=right|0,201|| align=right|8,82|| align=right|4,107||MBA||28. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33102)||1997 YJ11|| align=right|14,4|| align=right|2,574|| align=right|0,153|| align=right|3,81|| align=right|4,130||MBA||22. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|33103 Pintar||1997 YA12|| align=right|14,8|| align=right|2,417|| align=right|0,154|| align=right|8,45|| align=right|3,757||MBA||27. december 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(33104)||1997 YJ13|| align=right|15,1|| align=right|2,589|| align=right|0,084|| align=right|8,34|| align=right|4,164||MBA||29. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33105)||1997 YB14|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,211|| align=right|14,37|| align=right|4,064||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33106)||1997 YG16|| align=right|15,0|| align=right|2,359|| align=right|0,142|| align=right|3,67|| align=right|3,623||MBA||31. december 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(33107)||1997 YL16|| align=right|13,9|| align=right|2,404|| align=right|0,233|| align=right|11,71|| align=right|3,728||MBA||31. december 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(33108)||1997 YJ18|| align=right|14,2|| align=right|2,877|| align=right|0,040|| align=right|1,80|| align=right|4,879||MBA||21. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33109)||1998 AB2|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,092|| align=right|7,42|| align=right|4,055||MBA||1. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33110)||1998 AM10|| align=right|14,0|| align=right|2,453|| align=right|0,092|| align=right|7,90|| align=right|3,841||MBA||2. januar 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33111)||1998 BL|| align=right|14,7|| align=right|2,736|| align=right|0,097|| align=right|6,03|| align=right|4,525||MBA||18. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33112)||1998 BL1|| align=right|14,0|| align=right|2,693|| align=right|0,059|| align=right|11,80|| align=right|4,419||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33113)||1998 BZ3|| align=right|14,9|| align=right|2,603|| align=right|0,151|| align=right|3,43|| align=right|4,198||MBA||22. januar 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33114)||1998 BH5|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,073|| align=right|5,03|| align=right|4,076||MBA||18. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33115)||1998 BB8|| align=right|14,3|| align=right|2,605|| align=right|0,059|| align=right|15,87|| align=right|4,203||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33116)||1998 BO12|| align=right|13,8|| align=right|2,338|| align=right|0,166|| align=right|7,61|| align=right|3,573||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33117)||1998 BR12|| align=right|15,5|| align=right|2,384|| align=right|0,176|| align=right|4,46|| align=right|3,681||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33118)||1998 BZ12|| align=right|15,4|| align=right|2,585|| align=right|0,110|| align=right|1,35|| align=right|4,155||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33119)||1998 BE15|| align=right|14,3|| align=right|2,655|| align=right|0,063|| align=right|13,35|| align=right|4,325||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33120)||1998 BQ15|| align=right|14,4|| align=right|2,714|| align=right|0,145|| align=right|12,57|| align=right|4,471||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33121)||1998 BR15|| align=right|14,8|| align=right|2,535|| align=right|0,113|| align=right|9,25|| align=right|4,035||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33122)||1998 BR17|| align=right|15,6|| align=right|2,773|| align=right|0,066|| align=right|2,15|| align=right|4,618||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33123)||1998 BG31|| align=right|13,6|| align=right|2,553|| align=right|0,166|| align=right|9,04|| align=right|4,079||MBA||26. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33124)||1998 BN33|| align=right|12,9|| align=right|2,521|| align=right|0,213|| align=right|7,50|| align=right|4,001||MBA||31. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33125)||1998 BU33|| align=right|14,9|| align=right|2,601|| align=right|0,043|| align=right|5,72|| align=right|4,194||MBA||31. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33126)||1998 BB34|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,084|| align=right|5,38|| align=right|4,578||MBA||31. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33127)||1998 BO46|| align=right|14,2|| align=right|2,742|| align=right|0,168|| align=right|4,70|| align=right|4,540||MBA||26. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33128)||1998 BU48|| align=right|7,2|| align=right|33,36|| align=right|0,383|| align=right|14,25|| align=right|193||CNT||22. januar 1998||Steward||N. Danzl
|-
|(33129)||1998 CB|| align=right|14,3|| align=right|2,833|| align=right|0,144|| align=right|8,79|| align=right|4,769||MBA||1. februar 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(33130)||1998 CR1|| align=right|14,6|| align=right|2,525|| align=right|0,178|| align=right|5,41|| align=right|4,013||MBA||1. februar 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(33131)||1998 CW3|| align=right|13,9|| align=right|2,585|| align=right|0,163|| align=right|5,72|| align=right|4,155||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33132)||1998 CD4|| align=right|13,8|| align=right|2,617|| align=right|0,067|| align=right|16,08|| align=right|4,234||MBA||13. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33133)||1998 CF4|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,150|| align=right|4,20|| align=right|4,385||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33134)||1998 CZ4|| align=right|15,4|| align=right|2,675|| align=right|0,105|| align=right|1,24|| align=right|4,375||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33135)||1998 DX|| align=right|14,1|| align=right|2,327|| align=right|0,130|| align=right|7,34|| align=right|3,549||MBA||19. februar 1998||Stroncone||Stroncone
|-
|(33136)||1998 DZ|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,055|| align=right|2,93|| align=right|4,106||MBA||18. februar 1998||Kleť||Klet
|-
|(33137)||1998 DO1|| align=right|15,1|| align=right|2,556|| align=right|0,063|| align=right|4,82|| align=right|4,086||MBA||20. februar 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(33138)||1998 DQ2|| align=right|13,4|| align=right|2,624|| align=right|0,145|| align=right|10,16|| align=right|4,249||MBA||20. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33139)||1998 DU2|| align=right|14,2|| align=right|2,536|| align=right|0,272|| align=right|10,16|| align=right|4,037||MBA||16. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33140)||1998 DF3|| align=right|13,5|| align=right|2,601|| align=right|0,126|| align=right|16,42|| align=right|4,194||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33141)||1998 DZ4|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,149|| align=right|2,34|| align=right|4,155||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33142)||1998 DL6|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,048|| align=right|4,38|| align=right|4,266||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33143)||1998 DJ7|| align=right|14,6|| align=right|2,869|| align=right|0,009|| align=right|3,06|| align=right|4,860||MBA||21. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33144)||1998 DM7|| align=right|14,6|| align=right|2,728|| align=right|0,095|| align=right|4,79|| align=right|4,504||MBA||22. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33145)||1998 DK8|| align=right|15,4|| align=right|2,753|| align=right|0,063|| align=right|3,73|| align=right|4,567||MBA||21. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33146)||1998 DL8|| align=right|15,1|| align=right|2,817|| align=right|0,057|| align=right|4,16|| align=right|4,726||MBA||21. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33147)||1998 DD9|| align=right|14,5|| align=right|2,731|| align=right|0,142|| align=right|10,05|| align=right|4,512||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33148)||1998 DM9|| align=right|14,3|| align=right|2,625|| align=right|0,175|| align=right|8,38|| align=right|4,252||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33149)||1998 DE10|| align=right|14,0|| align=right|2,778|| align=right|0,037|| align=right|3,11|| align=right|4,628||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33150)||1998 DN10|| align=right|13,5|| align=right|2,603|| align=right|0,182|| align=right|13,62|| align=right|4,199||MBA||23. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33151)||1998 DY11|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,125|| align=right|13,41|| align=right|4,368||MBA||25. februar 1998||Sormano||M. Cavagna; P. Ghezzi
|-
|(33152)||1998 DV12|| align=right|14,0|| align=right|2,552|| align=right|0,222|| align=right|14,14|| align=right|4,076||MBA||26. februar 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33153)||1998 DH15|| align=right|14,1|| align=right|2,829|| align=right|0,081|| align=right|2,01|| align=right|4,757||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|33154 Talent||1998 DT15|| align=right|14,1|| align=right|2,614|| align=right|0,060|| align=right|15,72|| align=right|4,225||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33155)||1998 DD17|| align=right|13,8|| align=right|2,560|| align=right|0,131|| align=right|12,20|| align=right|4,096||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33156)||1998 DG17|| align=right|15,1|| align=right|2,540|| align=right|0,114|| align=right|6,14|| align=right|4,047||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|33157 Pertile||1998 DF20|| align=right|14,1|| align=right|2,665|| align=right|0,174|| align=right|13,11|| align=right|4,349||MBA||24. februar 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(33158)||1998 DU23|| align=right|14,2|| align=right|2,673|| align=right|0,275|| align=right|5,32|| align=right|4,369||MBA||26. februar 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(33159)||1998 DQ33|| align=right|14,5|| align=right|2,640|| align=right|0,089|| align=right|3,00|| align=right|4,289||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33160)||1998 DW34|| align=right|13,9|| align=right|2,805|| align=right|0,137|| align=right|17,46|| align=right|4,696||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33161)||1998 DE35|| align=right|14,5|| align=right|2,651|| align=right|0,079|| align=right|3,45|| align=right|4,315||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33162)||1998 DT35|| align=right|14,6|| align=right|2,594|| align=right|0,136|| align=right|1,25|| align=right|4,177||MBA||27. februar 1998||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(33163)||1998 EH|| align=right|14,5|| align=right|2,596|| align=right|0,245|| align=right|2,84|| align=right|4,182||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33164)||1998 EB2|| align=right|13,7|| align=right|2,909|| align=right|0,079|| align=right|2,23|| align=right|4,960||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33165)||1998 EO2|| align=right|13,5|| align=right|3,199|| align=right|0,244|| align=right|2,19|| align=right|5,721||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33166)||1998 EV8|| align=right|14,1|| align=right|2,792|| align=right|0,155|| align=right|35,62|| align=right|4,665||MBA||5. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33167)||1998 EJ9|| align=right|14,1|| align=right|2,630|| align=right|0,107|| align=right|22,77|| align=right|4,263||MBA||11. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33168)||1998 ED10|| align=right|13,5|| align=right|3,139|| align=right|0,162|| align=right|4,66|| align=right|5,560||MBA||2. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33169)||1998 EU10|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,065|| align=right|12,37|| align=right|4,164||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33170)||1998 EE11|| align=right|14,8|| align=right|2,790|| align=right|0,222|| align=right|4,15|| align=right|4,658||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33171)||1998 EF14|| align=right|14,2|| align=right|2,836|| align=right|0,104|| align=right|3,07|| align=right|4,776||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33172)||1998 EK14|| align=right|13,7|| align=right|3,050|| align=right|0,115|| align=right|11,37|| align=right|5,327||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33173)||1998 FC|| align=right|14,0|| align=right|2,742|| align=right|0,113|| align=right|9,60|| align=right|4,539||MBA||16. marec 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33174)||1998 FK3|| align=right|14,5|| align=right|2,589|| align=right|0,130|| align=right|14,59|| align=right|4,165||MBA||22. marec 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33175)||1998 FP5|| align=right|14,5|| align=right|3,177|| align=right|0,113|| align=right|6,49|| align=right|5,662||MBA||22. marec 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(33176)||1998 FN12|| align=right|15,0|| align=right|2,857|| align=right|0,028|| align=right|1,93|| align=right|4,830||MBA||20. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33177)||1998 FR14|| align=right|15,7|| align=right|2,760|| align=right|0,045|| align=right|2,62|| align=right|4,585||MBA||26. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33178)||1998 FL15|| align=right|14,2|| align=right|2,562|| align=right|0,164|| align=right|12,07|| align=right|4,101||MBA||27. marec 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(33179)||1998 FY15|| align=right|14,3|| align=right|2,614|| align=right|0,083|| align=right|2,76|| align=right|4,226||MBA||29. marec 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(33180)||1998 FD17|| align=right|14,8|| align=right|2,525|| align=right|0,071|| align=right|13,22|| align=right|4,011||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33181)||1998 FN17|| align=right|14,2|| align=right|2,699|| align=right|0,080|| align=right|3,20|| align=right|4,434||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33182)||1998 FT26|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,096|| align=right|13,94|| align=right|4,518||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33183)||1998 FA28|| align=right|13,7|| align=right|2,781|| align=right|0,029|| align=right|3,27|| align=right|4,636||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33184)||1998 FM30|| align=right|14,9|| align=right|2,670|| align=right|0,168|| align=right|11,39|| align=right|4,361||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33185)||1998 FB31|| align=right|14,2|| align=right|2,561|| align=right|0,091|| align=right|12,94|| align=right|4,097||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33186)||1998 FR34|| align=right|13,6|| align=right|2,572|| align=right|0,119|| align=right|14,98|| align=right|4,125||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33187)||1998 FD36|| align=right|15,3|| align=right|2,717|| align=right|0,136|| align=right|8,60|| align=right|4,479||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33188)||1998 FC43|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,155|| align=right|5,44|| align=right|5,416||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33189)||1998 FK43|| align=right|14,9|| align=right|2,873|| align=right|0,173|| align=right|2,03|| align=right|4,869||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33190)||1998 FV43|| align=right|14,5|| align=right|2,975|| align=right|0,049|| align=right|9,65|| align=right|5,130||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33191)||1998 FW43|| align=right|14,5|| align=right|2,962|| align=right|0,071|| align=right|9,92|| align=right|5,097||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33192)||1998 FD44|| align=right|14,0|| align=right|2,870|| align=right|0,027|| align=right|1,75|| align=right|4,862||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33193)||1998 FO47|| align=right|14,6|| align=right|2,649|| align=right|0,085|| align=right|1,63|| align=right|4,311||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33194)||1998 FE48|| align=right|13,6|| align=right|3,156|| align=right|0,151|| align=right|18,07|| align=right|5,606||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33195)||1998 FO48|| align=right|14,3|| align=right|2,536|| align=right|0,087|| align=right|3,30|| align=right|4,039||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33196)||1998 FX48|| align=right|14,1|| align=right|3,107|| align=right|0,150|| align=right|4,54|| align=right|5,477||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33197)||1998 FA52|| align=right|15,0|| align=right|3,160|| align=right|0,115|| align=right|2,96|| align=right|5,616||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33198)||1998 FV52|| align=right|15,5|| align=right|3,067|| align=right|0,091|| align=right|1,83|| align=right|5,369||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33199)||1998 FS53|| align=right|14,4|| align=right|2,999|| align=right|0,222|| align=right|14,56|| align=right|5,192||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33200)||1998 FY53|| align=right|14,1|| align=right|3,115|| align=right|0,096|| align=right|3,66|| align=right|5,496||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33201)||1998 FL54|| align=right|14,7|| align=right|2,770|| align=right|0,054|| align=right|1,03|| align=right|4,611||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33202)||1998 FY54|| align=right|14,8|| align=right|2,932|| align=right|0,020|| align=right|0,74|| align=right|5,021||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33203)||1998 FA57|| align=right|13,4|| align=right|2,912|| align=right|0,031|| align=right|1,97|| align=right|4,969||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33204)||1998 FP57|| align=right|14,5|| align=right|3,139|| align=right|0,104|| align=right|13,55|| align=right|5,561||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33205)||1998 FH58|| align=right|14,5|| align=right|3,111|| align=right|0,110|| align=right|0,47|| align=right|5,485||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33206)||1998 FB60|| align=right|14,6|| align=right|2,669|| align=right|0,155|| align=right|12,53|| align=right|4,359||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33207)||1998 FU64|| align=right|13,5|| align=right|3,036|| align=right|0,126|| align=right|10,78|| align=right|5,288||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33208)||1998 FL65|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,077|| align=right|10,19|| align=right|5,444||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33209)||1998 FD67|| align=right|14,0|| align=right|3,172|| align=right|0,013|| align=right|16,69|| align=right|5,648||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33210)||1998 FC70|| align=right|14,3|| align=right|2,710|| align=right|0,040|| align=right|6,30|| align=right|4,460||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33211)||1998 FG74|| align=right|14,6|| align=right|3,161|| align=right|0,066|| align=right|9,30|| align=right|5,620||MBA||30. marec 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(33212)||1998 FG76|| align=right|13,6|| align=right|3,204|| align=right|0,188|| align=right|1,98|| align=right|5,733||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33213)||1998 FB80|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,161|| align=right|4,13|| align=right|4,538||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33214)||1998 FP90|| align=right|12,9|| align=right|2,674|| align=right|0,055|| align=right|21,95|| align=right|4,373||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33215)||1998 FU90|| align=right|14,2|| align=right|2,582|| align=right|0,182|| align=right|8,14|| align=right|4,149||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33216)||1998 FW96|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,245|| align=right|11,39|| align=right|4,221||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33217)||1998 FJ97|| align=right|14,4|| align=right|3,006|| align=right|0,067|| align=right|8,84|| align=right|5,211||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33218)||1998 FO106|| align=right|13,7|| align=right|2,998|| align=right|0,064|| align=right|9,65|| align=right|5,191||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33219)||1998 FN107|| align=right|15,1|| align=right|2,778|| align=right|0,161|| align=right|6,70|| align=right|4,631||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33220)||1998 FS109|| align=right|14,8|| align=right|2,899|| align=right|0,254|| align=right|6,27|| align=right|4,935||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33221)||1998 FS111|| align=right|14,6|| align=right|2,202|| align=right|0,182|| align=right|4,95|| align=right|3,267||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33222)||1998 FG112|| align=right|14,4|| align=right|2,784|| align=right|0,130|| align=right|8,37|| align=right|4,644||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33223)||1998 FT113|| align=right|13,5|| align=right|2,658|| align=right|0,169|| align=right|11,05|| align=right|4,334||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33224)||1998 FG114|| align=right|14,2|| align=right|3,058|| align=right|0,066|| align=right|8,28|| align=right|5,348||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33225)||1998 FA118|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,119|| align=right|5,15|| align=right|5,654||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33226)||1998 FW121|| align=right|14,4|| align=right|3,016|| align=right|0,113|| align=right|2,77|| align=right|5,237||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33227)||1998 FX121|| align=right|14,9|| align=right|2,792|| align=right|0,210|| align=right|3,47|| align=right|4,664||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33228)||1998 FZ121|| align=right|13,2|| align=right|2,991|| align=right|0,098|| align=right|10,32|| align=right|5,172||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33229)||1998 FC124|| align=right|13,0|| align=right|2,578|| align=right|0,129|| align=right|15,17|| align=right|4,138||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33230)||1998 FC128|| align=right|15,8|| align=right|2,780|| align=right|0,055|| align=right|5,31|| align=right|4,635||MBA||25. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33231)||1998 FH146|| align=right|13,4|| align=right|2,835|| align=right|0,079|| align=right|14,55|| align=right|4,774||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33232)||1998 GE3|| align=right|14,0|| align=right|2,737|| align=right|0,135|| align=right|14,47|| align=right|4,529||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33233)||1998 GT6|| align=right|13,5|| align=right|2,626|| align=right|0,212|| align=right|14,64|| align=right|4,254||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33234)||1998 GL7|| align=right|14,2|| align=right|2,367|| align=right|0,106|| align=right|13,98|| align=right|3,641||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33235)||1998 GB8|| align=right|14,4|| align=right|2,574|| align=right|0,103|| align=right|15,54|| align=right|4,130||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33236)||1998 GV8|| align=right|14,3|| align=right|2,678|| align=right|0,132|| align=right|13,82|| align=right|4,381||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33237)||1998 GY8|| align=right|14,7|| align=right|2,613|| align=right|0,215|| align=right|13,56|| align=right|4,223||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33238)||1998 GE9|| align=right|13,6|| align=right|2,628|| align=right|0,119|| align=right|15,19|| align=right|4,260||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33239)||1998 GO9|| align=right|13,5|| align=right|3,148|| align=right|0,179|| align=right|15,49|| align=right|5,584||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33240)||1998 HC3|| align=right|14,6|| align=right|2,993|| align=right|0,120|| align=right|14,25|| align=right|5,178||MBA||20. april 1998||Kleť||Klet
|-
|(33241)||1998 HX5|| align=right|14,6|| align=right|3,047|| align=right|0,049|| align=right|4,50|| align=right|5,318||MBA||21. april 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33242)||1998 HR6|| align=right|14,2|| align=right|3,057|| align=right|0,097|| align=right|9,38|| align=right|5,345||MBA||22. april 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33243)||1998 HY7|| align=right|14,1|| align=right|2,696|| align=right|0,219|| align=right|17,05|| align=right|4,426||MBA||24. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33244)||1998 HO13|| align=right|14,6|| align=right|3,224|| align=right|0,103|| align=right|15,26|| align=right|5,789||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33245)||1998 HV14|| align=right|15,2|| align=right|3,142|| align=right|0,104|| align=right|3,30|| align=right|5,569||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(33246)||1998 HK17|| align=right|13,2|| align=right|2,799|| align=right|0,087|| align=right|3,42|| align=right|4,681||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33247)||1998 HO18|| align=right|14,9|| align=right|2,719|| align=right|0,168|| align=right|5,08|| align=right|4,483||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33248)||1998 HY18|| align=right|14,6|| align=right|2,641|| align=right|0,193|| align=right|6,11|| align=right|4,292||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33249)||1998 HE22|| align=right|14,6|| align=right|2,796|| align=right|0,053|| align=right|2,71|| align=right|4,674||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(33250)||1998 HO23|| align=right|14,0|| align=right|2,946|| align=right|0,197|| align=right|8,42|| align=right|5,055||MBA||25. april 1998||Haleakala||NEAT
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov